Hegger ist der Familienname folgender Personen:

 Herman Hegger (1916–2012), niederländischer reformierter Prediger und Autor
 Josef Hegger (* 1954), deutscher Bauingenieur
 Manfred Hegger (1946–2016), deutscher Architekt